Уильям Торнтон Иннес III (1874—1969) — американский аквариумист, автор и фотограф. Его книга Exotic Aquarium Fishes (1935) выдержала девятнадцать изданий. С 1932 по 1967 год издавал также журнал The Aquarium.

Иннес хотел, чтобы его главный труд продолжал издаваться и обновляться и после его смерти. В этом деле он сотрудничал со своим другом и коллегой Джорджем Майерсом. Однако авторское право на книгу в последние годы жизни учёного продлить не удалось и она далее выходила в ухудшенном по сравнению с первыми 19 изданиями качестве.

Носил почётное звание «доктор гуманитарных наук» (L.H.D.).

Биография

Личная жизнь 
В 1899 вступил в брак с Мэри Вебер Уивер (Mary Weber Weaver).

Память 
Вид рыб Paracheirodon innesi был назван Майерсом в честь Иннеса.

Литература 
 Exotic Aquarium Fishes, 1st edition, Innes & Sons Publishing Co., Philadelphia, PA 1935
 Exotic Aquarium Fishes, 19th edition, revised, Metaframe, Maywood, NJ 1966
 The Aquarium, «Innes Anniversary Issue», Vol. XXIII, No. 2, February 1954

Примечания 

Аквариумисты